Поцеп — название населённых пунктов:

Россия 
 Поцеп — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Поцеп — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Поцеп — деревня в Сандовском районе Тверской области.